

Geografia
 Astudillo – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Ghiacciaio Astudillo – ghiacciaio situato sulla costa di Danco, Antartide

Persone
 Luis Manuel Filosa Astudillo (1973) – ex calciatore venezuelano
 Martín Astudillo (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Ramón Astudillo (... – 2000) – calciatore argentino
 Rodrigo Astudillo (1977) – ex calciatore argentino